U2 ou U-2 podem referir-se a:

 U2, banda de rock da República da Irlanda
 Lockheed U-2, avião espião norte-americano
 U-2, submarino alemão servido durante a Segunda Guerra Mundial
 U2 (Metro de Berlim), linha do Metro de Berlim
 Uncharted 2: Among Thieves, jogo para PlayStation 3, lançado em 2009

Ver também 
 Incidente com avião U2 em 1960, incidente internacional envolvendo um Lockheed U-2 americano sobre a União Soviética

Desambiguação